Slow (band), Canadese punkrockband.
 Slow (dans), een type dans.
 Slow (dEUS), nummer van dEUS en Karin Dreijer Andersson.
 Slow (dj), Finse dj.
 Slow (Kylie Minogue), nummer van Kylie Minogue.
 Slow (Rumer), een single uit 2010
 N.S.L.T.C. Slow, studententennisclub in Nijmegen.